Жизель Паскаль (настоящие имя и фамилия — Жизель-Мари-Мадлен Таллон) (; 17 сентября 1921, Канны — 2 февраля 2007, Ним) — французская  театра и кино.

Биография 
Итальянского происхождения. Родилась в бедной семье. Окончила курсы стенографисток и начала работать секретарём. Посещала школу танцев. С 1941 года выступала в театральной труппе Клода Дофена.

В 1946 году у неё был роман с Ивом Монтаном. В 1947 году — любовница князя Монако Ренье III. После того, как в 1953 году ей было поставлено неправильное медицинское заключение о том, что Жизель не может иметь детей, Ренье III прервал с ней отношения.

После этого у Жизель был роман с Гэри Купером. В 1955 году она выходит замуж за актёра Раймона Пеллегрена, в браке с которым родилась дочь — Паскаль Пеллегрен, ныне актриса.

Жизель умерла от кровоизлияния в мозг в возрасте 85 лет. Похоронена на кладбище г. Сийан-ла-Каскад (департамент Вар).

Творчество 
Играла в театре, пела в опереттах. С 1941 года снималась в кино.

Избранная фильмография 
 1941 : Арлезианка / L’Arlésienne — Арлезианка
 1942 : Прекрасное приключение / La Belle Aventure
 1945 : Жизнь богемы / La Ie de boheme — Мизетта
 1945 : Madame et son flirt
 1945 : Les J 3
 1946 : Tombé du ciel
 1946 : Люнегард / Lunegard
 1946 : Последнее пристанище — Антуанетта
 1947 : После любви / Après l’amour
 1947 : Mademoiselle s’amuse
 1949 : La Femme
 1949 : Маленькая шоколадница / La Petite Chocolatière
 1949 : Véronique
 1951 : Красивая любовь / Bel Amour — Сюзанна Жерар-Мулен
 1953 : Бесконечные горизонты / Horizons sans fin
 1953 : Тайны Версаля
 1953 : Boum sur Paris
 1954 : Marchandes d’illusions
 1954 : Le Feu dans la peau
 1955 : La Madone des sleepings
 1955 : Mademoiselle de Paris
 1956 : Если бы нам рассказали о Париже — графиня де Монбелло
 1956 : Жалость к роковым женщинам / Pitié pour les vamps
 1957 : Sylviane de mes amours
 1958 : Ça n’arrive qu’aux vivants
 1961 : Seul… à corps perdu
 1962 : Железная маска — мадам де Шом, возлюбленная д’Артаньяна
 1968 : La promesse
 1969 : Un cas de conscience
 1969 : Тайный мир / L'Échelle blanche — Флоранс
 1972 : La Mort d’un champion
 1980 : La Vie des autres
 1981 : Les Cinq Dernières Minutes
 1982 : En haut des marches
 1983 : Папаши — Луиза
 1984 : Публичная женщина — Гертруда
 1985 : Расследования комиссара Мегрэ (телесериал)
 1986 : Ночные врачи / Médecins de nuit
 1988 : Жюийе в сентябре — мадам Девакер

Примечания

Ссылки 
 Gisèle Pascal 

Киноактрисы Франции‎
Актрисы театра Франции